Sébastien Cala (ur. 31 października 1988) – francuski i szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubów Ski Romand i SC Bois d'Amont. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2006) oraz zimowej uniwersjady (2009). Medalista mistrzostw Szwajcarii w konkursach drużynowych.

Przebieg kariery 
W marcu 2002 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 50. i 51. miejsce w Chaux-Neuve. W grudniu 2003 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 65. lokatę w Sankt Moritz. W lutym 2006 wystartował na mistrzostwach świata juniorów – zajął 44. miejsce indywidualnie oraz 13. drużynowo z reprezentacją Szwajcarii. 6 października 2007 zajął 9. lokatę w konkursie FIS Cupu w Einsiedeln. W lutym 2009 wystartował na zimowej uniwersjadzie, gdzie zajął 22. i 17. miejsce indywidualnie oraz 8. drużynowo z reprezentacją Francji. 14 sierpnia 2008 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Letniego Grand Prix w Courchevel. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował w styczniu 2014, zajmując 60. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Courchevel.

We wrześniu 2007 i październiku 2016 roku reprezentując klub Ski Romand zdobywał brązowe medale mistrzostw Szwajcarii.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Cali na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Cali na uniwersjadzie – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984